Lejeunea är ett släkte av bladmossor. Lejeunea ingår i familjen Lejeuneaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Lejeunea